Le Championnat du monde de Superbike 2004 est la  du Championnat du monde de Superbike.
La saison a débuté le 29 février et s'est terminée le 3 octobre après 11 manches. Pour la première fois, toutes les équipes sont équipées des pneus Pirelli.

James Toseland a remporté le titre pilote et Ducati le titre constructeur.

Système de points

Calendrier

Classements

Pilotes

Constructeurs

Participants

Voir aussi

Lien externe 
  Site officiel

2004
Sport motocycliste en 2004
Superbike
Circuit de la Communauté valencienne Ricardo Tormo